Кевін Мартін ():

 Кевін Мартін (1966) — канадський керлінгіст, олімпійський чемпіон.
 Кевін Мартін (1983) — американський баскетболіст.
 Кевін Мартін (1969) — американський музикант.